Turfanosuchus é um gênero de réptil archosauriforme que viveu durante o Triássico Médio. Seu fóssil foi encontrado na região autônoma de Xinjiang, noroeste da China.

Classificação 
A espécie-tipo, T. dabanensis, foi descrita por C. C. Young em 1973, com base em um esqueleto fóssil parcialmente completo e desarticulado (IVPP V3237). Young inicialmente acreditou que o fóssil veio de um animal semelhante ao Euparkeria, e atribuiu à família Euparkeriidae. O fóssil, no entanto, não estava totalmente preparado, principalmente o crânio. Posterior análise por Parrish em 1993 indicou que o fóssil representava um membro do clado Suchia.

Em 2001, Xiao-Chun Wu (do Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia em Pequim, China) e Anthony Russell (da Universidade de Calgary) redescreveram o fóssil. Wu e Russell prepararam o fóssil, e notaram que os ossos dos membros (fêmur e úmero) se assemelhavam aos de Ticinosuchus e Euparkeria, embora o calcâneo não. Preparação adicional revelou uma osteoderma parcial. Wu e Russell concluiram que Turfanosuchus não era membro do Suchia nem mesmo do Crurotarsi. Eles também descartaram a possibilidade de uma relação próxima com Euparkeria.

Em 2010, os paleontólogos Martín Ezcurra, Agustina Lecuona e Augustín Martinelli descobriram Turfanosuchus como sendo um crurotarsano mais uma vez. Esta reatribuição baseou-se na estrutura do calcâneo, que é semelhante à de outros crurotarsanos iniciais, especialmente membros do clado Aetosauria.

Um artigo recente coloca o gênero na nova família Gracilisuchidae, juntamente com os gêneros Gracilisuchus e Yonghesuchus perto da base do Suchia.

Filogenia 
O cladograma abaixo mostra a posição filogenética do Turfanosuchus, baseado em Butler et al. (2014):

Archosauria
Répteis pré-históricos
Espécies fósseis descritas em 1973